Kiseljak (serbiska: Кисељак) är en ort i Bosnien och Hercegovina.   Den ligger i entiteten Federationen Bosnien och Hercegovina, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Sarajevo. Kiseljak ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Kiseljak är huvudsakligen kuperad. Kiseljak ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Paleško Brdo,  meter över havet,  km öster om Kiseljak. Runt Kiseljak är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Visoko,  km nordost om Kiseljak. 

I omgivningarna runt Kiseljak växer i huvudsak lövfällande lövskog.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Federationen Bosnien och Hercegovina